Битката при Анхиало може да се отнася за:

 битка при Анхиало, между Тервел и Юстиниан II;
 битка при Анхиало, между Телец и Константин V Копроним;
 битка при Анхиало, между Симеон I и Лъв Фока.